Schwarzensee heißen folgende geographischen Objekte:

Orte:
 Schwarzensee (Strasburg), Ortsteil von Strasburg (Uckermark), Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Schwarzensee (Hergatz), Ortsteil der Gemeinde Hergatz, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Schwarzensee (Gemeinde Weissenbach an der Triesting), Katastralgemeinde von Weissenbach, Niederösterreich
 Schwarzensee (Gemeinde Sölk), Ort bei Kleinsölk, Steiermark

Gewässer:
 Schwarzensee (Berchtesgadener Land), Bergsee im Berchtesgadener Land, Oberbayern
 Schwarzensee (St. Wolfgang), bei Sankt Wolfgang im Salzkammergut, Oberösterreich
 Schwarzer See (Dachstein), bei Pichl-Kainisch im Salzkammergut, Steiermark
 Schwarzensee (Großsölktal), bei St. Nikolai hinter der Hohenseealm, Schladminger Tauern, Steiermark
 Schwarzensee (Kleinsölktal), Schladminger Tauern, Steiermark
 Schwarzensee (Tauplitz), auf dem Tauplitz-Seenplateau, Totes Gebirge, Steiermark
 Schwarzensee (Wangen im Allgäu), See im Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Schwarzensee (Zeller Bach), Kleinsee bei Dietramszell, Oberbayern
 Schwarzensee (Zillertaler Alpen), an der Zsigmondyspitze im hintersten Zillertal, Tirol

Sonstige Objekte:
 Schwarzensee und Kolbenmoos, Vogelschutzgebiet
 Schwarzensee (Landschaftsschutzgebiet), LSG im Landkreis Ravensburg

Siehe auch:
 Schwarzer See
 Schwarzsee